Питер Митчелл: Митчелл, Питер (1824—1899) — канадский политик, последний премьер-министр британской колонии Нью-Брансуик. 
 Митчелл, Питер Деннис (1920—1992) — английский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1978).